Berté o Bertè può riferirsi a:
Antonio Berté (1936-2009), pittore italiano;
Domenica Bertè (1947-1995), cantante italiana nota come Mia Martini, sorella maggiore di Loredana;
Loredana Bertè (1950), cantante italiana, sorella minore di Domenica;
Pierantonino Berté (1918-2015), giornalista, politico e poeta italiano